L'expression Premier Empire désigne différents régimes ayant existé dans le monde dont :
 Saint-Empire romain germanique (962-1806), parfois nommé Premier Empire allemand (I Reich) ;
 Premier Empire bulgare (690–1018) ;
 Premier empire colonial français (1534–1980) ;
 Premier Empire français  (1804–1814 ; 1815) ;
 Premier Empire d'Haïti (1804–1806) ;
 Premier Empire mexicain (1821–1823).

Elle peut également désigner des notions ou des œuvres en rapport avec une de ces périodes :
 Style Premier Empire ;
 Premier Empire, une nouvelle de science-fiction de Francis Carsac (pseudonyme de François Bordes).